Эконом — многозначный термин.

 Эконом — античная должность.
 Эконом — должность в христианских церквях.
 Эконом (, , ) — ученая степень в Скандинавии.
 Эконом — печатное издание выходившее в Санкт-Петербурге в 1841—1853 гг.
 Экономка — в поместьях хозяйственная должность ниже мажордома, нередко то же, что ключница.

Топоним 
 Эконом — посёлок сельского типа в Ибресинском районе Чувашской Республики.

Примечания